Пе́дро Вальдемáр Манфреди́ни (; 7 сентября 1935, Майпу, Аргентина — 21 января 2019, Рим) — аргентинский футболист, нападающий. Обладатель Кубка ярмарок в составе «Ромы» в 1961 году.

Карьера 
Манфредини начал свою карьеру в клубе «Расинг» из Авельянеды, где в 39 матчах забил 28 голов. В 1959 году перешёл в итальянскую «Рому», где провёл семь сезонов. В её составе выиграл Кубок Ярмарок в 1961, где в 8 матчах забил 12 мячей, в том числе два гола в финале турнира. Также становился лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 1962/63 (как и Харальд Нильсен, забил 19 голов) и выиграл Кубок Италии в сезоне 1963/64.

Сыграл 130 матчей в «Роме» и забил 76 голов. Провёл сезон 1965 года в «Брешиа», а завершил карьеру в «Венеции». Позже в Италии работал тренером.

Достижения

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте football.comeze.com
 Профиль на enciclopediadelcalcio.com

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Венеция»